Кошачий город:
 Город Кучинг штата Саравак в Малайзии, согласно традиционному толкованию его названия. В городе есть Музей Кошек и многочисленные статуи с кошками;
 Фантастический город на Марсе в романе китайского писателя Лао Шэ, содержит острую сатиру на Китай. См. Записки о кошачьем городе.